Tapper – videogioco d'azione basato sul controllo di un barista

Persone 
 Börje Tapper – calciatore svedese
 Staffan Tapper – ex calciatore svedese
 Zoë Tapper – attrice inglese